De Coppa Titano is het nationale voetbalbekertoernooi van San Marino dat wordt georganiseerd door de San Marinese voetbalbond (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC)).

Tot 2011 streden de beide finalisten van het bekertoernooi tezamen met de beide finalisten van de play-offs van de Campionato Sammarinese (competitie) in een minitoernooi om de “Trofeo Federale”. Vanaf 2012 strijdt de bekerwinnaar (c.q. bekerfinalist indien de dubbel wordt behaald) tegen de landskampioen om de San Marinese supercup.

Tussen 1937-1961 werd er zesmaal gespeeld in het Tornei estivi, deze edities werden alle gewonnen door AC Libertas. Dertien clubs hebben een of meerdere keren de "Coppa Titano" weten te veroveren. FC Domagnano is met acht zeges de recordhouder.

De winnaar plaatst zich voor de 1e kwalificatieronde van de UEFA Europa Conference League.

Finales

Prestaties per club 
N.B. prestaties Coppa Titano